Атанас Христов може да се отнася за:
 Анастас (Атанас) Христов (1876 – 1913), български общественик и юрист, директор на Прилепското българско училище
 Атанас Христов (1872 – ?), български революционер
 Атанас Христов (?), български ботаник
 Атанас Христов (1949 – 2006), български футболист
 Атанас Христов, български актьор
 Атанас Христов - български фолкорен музикант - певец и гъдулар, изпълнител на Радио Варна през 1936 г.

Източници